Adult Baby, ageplay neboli ve zkratce AB — Označení pro chování dospělého člověka, obvykle fyzicky i duševně zdravého, při kterém se takový dospělý chová podobně jako dítě ve věku 2–5 let.

Typy Adult Baby 
Existují 2 typy:

Emocionální 
Zhruba tři čtvrtě respondentů se řadí sem.

Adult Baby chce být stejně jako malé děti na nejnižším místě v sociální hiearchii.

Adult Baby se cítí příjemně, když je plně závislé na svých „rodičích“ a cití se dobře v submisivním postavení, součástí jeho postavení je poslouchání příkazů rodičů, nebo lidí v roli rodičů, ale také přijímání rodičovské lásky, starostlivosti a pocitu bezpečí od nich a právě tím se cítí nejvíce uspokojené, je to vlastně snaha o připomenutí si vlastního dětství, případně prožití nového, lepšího dětství a zároveň útěk od zodpovědnosti a starostí dospělého života.

Parafilní 

Zhruba čtvrtina respondentů se řadí sem.
V tomto typu jde o fetišismus a sexuální vzrušení z role dítěte, které je vystavováno velmi tvrdé „výchově“ a především často trestům, může být srovnatelné s BDSM praktikami.

Podtypy

Sissy 
Zvláštní mužská verze, při které dospělý muž přijímá roli malé rozkošné (snaží se tak vypadat) dívky, jde v podstatě o transvetisismus sloučený s regresí. Obvyklé oblečení jsou dívčí šaty. .

Charakteristika 
Hlavní cíl Adult Babies — cítit se jako malé dítě, protože jim to přináší příjemné pocity nebo sexuální vzrušení (parafilní forma). Adult Babies se snaží chovat jako malé děti: používají dudlík, dětskou postýlku s mřížemi, dětský nábytek (stolička/chodítko...), plenky, různé druhy hraček pro děti předškolního a batolecího věku, dětské oblečení, dekoraci v dětském stylu… Jejich pokoj, často vyhrazený zvlášť, od jejich standardního vypadá jako by byl vybudován pro dítě maximálně předškolního věku. Adult Babies často hrají svoji hloupost, naivitu, nešikovnost, neschopnost, inkontinenci a mnoho dalšího typického pro předškolní a batolecí věk, dále například hru s hračkami, a další hry jako je vybarvování omalovánek, stavění z Lega… Adult Babies většinou pouze hrají, že si hrají, jejich myšlenky při hraní si s hračkami jsou spíš: „A teď vypadám jako malý kluk/holčička“, než že by mysleli na samotnou hru: „Postavím z lega to nejlepší město“, obzvláště ti parafilní, prostě se nebaví samotnými dětskými činnostmi, ale líbí se jim to, že se u toho cítí jako děti a proto je jejich hra většinou hraná. Některé části svého chování však mohou prožívat reálně, což znamená, že hra některé z dětských činností/her je mohou i skutečně bavit. Za nejhlavnější znak se považuje, že téměř všichni nosí plenky. Adult baby je často druhotný život, po hlavním, až na některé Adult Babies permanentího typu. Někteří, hlavně emocionální, jdou tak daleko, že si dokonce holí i veškeré tělesné ochlupení.

Problémy 
Tento styl života v sobě pojí i určité problémy, spjaté zejména s dlouhodobým nošením plen, které v případě dlouhodobého nošení (stačí rok) samo o sobě dokáže způsobit plnou močovou i fekální inkontinenci, protože tělo se postupně přizpůsobuje možnosti vyprazdňovat se kdykoliv a kdekoliv, a zároveň dochází ke zmenšení objemnosti močového měchýře, například jeden člověk tvrdí, že po roce a půl stálého nošení plen u něj došlo ke zmenšení objemu močového měchýře o 80% Nebezpečí spočívá v tom, že léčba je natolik těžká a dlouhodobá, že jen málokomu se podaří opět získat kontrolu nad svým vyprazdňováním. Tento problém vzniká především psychickým původem, kdy dojde ke zvyku močit a kálet automaticky a problémy, nejčastěji s udržením moči se mohou vyskytnout i po krátké době nepřetržitého nošení plenek, stačí i týden, v tomto stádiu zatím jde jen o zvyk a o to, že dotyčný prostě zapomněl, „že na sobě právě nenosí pleny“.

Nošení těsných, plastových/igelitových plen také zvyšuje teplotu ve varlatech a při dlouhodobějším nošení může dojít až k dočasné neplodnosti, funkce varlat se po určité době vrací zcela do normálu.

V České republice se mimo jiné tématem parafilního infantilismu zabývá projekt Parafilik realizovaný v rámci Laboratoře evoluční sexuologie a psychopatologie Národního ústavu duševního zdraví. V rámci svých služeb nabízí bezplatnou anonymní pomoc formou krizové intervence, dlouhodobé terapie a online poradny: https://parafilik.cz/ Hlavními cíli nabízené pomoci je podpora kontroly vlastní sexuality a zlepšení well-beingu podle hesla projektu „Nemůžete za své pocity, můžete za své činy.“

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Charachteristics of Adulot Babies
 Adult babies
 understanding.infantilism
 Тypické Adult Baby trvalého/psychického typu se znaky atypické formy
 Sissy
 Inside the condition of Infantilism
 рsychological characteristics of the adult baby

Dětství
Sexuální sklony
Sexuální praktiky